Dette er en oversigt over alle destroyerne i Arleigh Burke-klassen. I er der blevet bygget 66 enheder samt et yderligere antal under konstruktion og bestilt. Klassen er indtil videre bygget i tre versioner omtalt som Flight I, II og IIA hvor der er en del tekniske og kosmetiske forskelle mellem de forskellige versioner. En fjerde version, Flight III, er også bestilt.

Afledte designs 
Klassen benyttes udelukkende af United States Navy, men en del udenlandske destroyer- og fregatdesigns er dog blevet afledt af klassen:

 Kongō-klassen
 Atago-klassen
 Fridtjof Nansen-klassen
 Kong Sejong den store-klassen
 Álvaro de Bazán-klassen

Skibslisten

Noter 

Krigsskibe fra USA
Destroyere